Centre Island peut faire référence à :
 Centre Island, la plus grande des Toronto Islands, autour de la ville de Toronto au Canada,
 Centre Island, un village dans le comté de Nassau, dans l'État de New York, aux États-Unis,
 Centre Island, alias A Chau (丫洲), une île de Hong Kong, faisant partie du district de Tai Po,
 Centre Island, à Port Salvador dans l'île Falkland orientale, aux Malouines,
 Centre Island, faisant partie du groupe d'îles de Sir Edward Pellew, dans le Golfe de Carpentarie,

Center Island peut faire référence à :
 Center Island, une île des San Juan, dans l'État de Washington aux États-Unis,